«Everything She Wants» — пісня британського поп-дуета Wham!, четвертий сингл з альбому Make It Big.

Позиції в чартах

Примітки 

Сингли 1985
Пісні Wham!
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100